Sergei Aleksandrovich Spassky (1882-1958) - Russisch arachnoloog
 Boris Spasski (1937) - Russisch schaker
 Schaakclub Spassky's - Groninger schaakvereniging